

Codici 
 MMX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Sturrup di Malmö (Svezia)
 mmx – codice ISO 639-3 della lingua madak

Informatica 
 MMX  – instruction set SIMD di Intel

Motociclismo 
 Suter MMX  – motocicletta da competizione

Spazio 

 MMX - Martian Moons eXploration - missione spaziale giapponese

Altro 
 MMX – 2010 nel sistema di numerazione romano